Нуси-Бураха — малагасийский топоним. Может означать:

 Нуси-Бураха — остров в Индийском океане у восточного побережья Мадагаскара.
  — округ Мадагаскара.
  — аэропорт на острове Нуси-Бураха.